Steyr HS .50 — австрийская крупнокалиберная снайперская винтовка, выпускающаяся фирмой Steyr Mannlicher Gmbh & Co KG. Снайперская винтовка австрийской разработки Steyr HS .50 сконструирована для уничтожения вражеских снайперов, поражения легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских расчётов, расчетов ракетной техники и авиации. Винтовка Steyr HS .50 первый раз была заявлена на представлении вооружения ShotShow-2004 в Лас-Вегасе первом квартале 2004 года.

Патроны 
Для стрельбы из Steyr HS .50 применяются винтовочные патроны калибра 12,7×99 мм (.50 Браунинг). Также существует вариант HS .460 под новый патрон .460 Steyr. Steyr HS .50 - первая винтовка  среди 12,7х99 мм винтовок компании Steyr - Mannlicher.

Устройство 
Крупнокалиберная винтовка Steyr HS .50 не имеет магазина, то есть она однозарядная. Зарядка выполняется продольно-скользящим затвором. При перезарядке патрон закладывается в ствол при открытом затворе. Запирание производится поворотом затвора. Предохранитель флажкового типа, находится выше пистолетной рукояти. Над стволом находится планка Пикатинни, для установки разнообразных прицельных приспособлений. На задней части приклада есть резиновый амортизатор для  уменьшения отдачи. Также, для снижения испытываемой стрелком отдачи, на стволе установлен дульный щелевой тормоз-компенсатор. В передней части ложа расположены регулируемые по высоте сошки.

Примечания

Ссылки 
 Описание Steyr HS .50 на сайте world.guns.ru
 Описание спортивного варианта HS .50 на сайте производителя
 Описание HS .460 на сайте производителя
 Описание HS .50 на сайте производителя
 Статья на сайте all4shooters.com

См. также 
 Steyr AMR / IWS 2000
 Список снайперских винтовок

Крупнокалиберные снайперские винтовки
Снайперские винтовки Австрии
HS .50
Оружие под патрон 12,7 × 99 мм НАТО
Появились в 2004 году в Австрии